Collettea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1973. Collettea ingår i familjen Colletteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Collettea